Миле́на Ву́котич (Milena Vukotic, родилась 23 апреля 1935 года) — итальянская актриса кино и театра.

Биография 
Милена родилась в Риме, в семье драматурга сербско-черногорского происхождения и итальянской пианистки. Училась актёрскому мастерству и танцам в Италии и Франции.

Дебютировала в кино в 1960 году в опере Дамиано Дамиани «Наёмный убийца» (Il sicario). Снялась в 118 фильмах, в том числе работала с крупнейшими режиссёрами мира (Бунюэль, Феллини, Андрей Тарковский и др.)

В 2007 году она работала в фильмах Ферзана Озпетека «Сатурн в противофазе», в которых она играет угрюмую медсестру, и «Идеальный день» в эпизодической роли учительницы. В том же году она была награждена итальянской ежегодной кинопремией «Ciak d’oro».

Фильмография 
  — Приходи в сентябре — Мелинда (в титрах не указана)
  — Завоевание Коринфа — Ancella
  — Чудовище оперы — Карлотта
  — На этот раз поговорим о мужчинах
  — Джульетта и духи — Елизавета, горничная
  — Рита-надоеда
  — Архидьявол
  — Укрощение строптивой
  — Три шага в бреду — телерепортёр
  — Скромное обаяние буржуазии — Инес
  — Кровь для Дракулы — Эсмеральда
  — Призрак свободы — L’infirmière, Nurse
  — Акт агрессии / L’Agression
  — Мои друзья — Alice Mascetti
  — Этот смутный объект желания — женщина в поезде
  — Суббота, воскресенье и пятница — Клелия'
  — Терраса — Эмануэла  — Хозяйка гостиницы — Deianira  — Воскресные любовники — Нора  — Фантоцци против всех — Пина Фантоцци  — Монсиньор — Сестра Верна  — Мои друзья-2 — Alice Mascetti  — Луна в сточной канаве — Фрида  — Ностальгия — Civil Servant  — Арс Аманди, или Искусство любви — Modestina  — Фантоцци страдает снова — Пина Фантоцци  — Дом с жёлтым ковром — психиатр  — Макс, моя любовь — мать Маргарет  — Анна — Ирена Кралова  — У богатых свои привычки — врач  — Анна (продолжение сериала 1987) — Ирена Кралова  — Фантоцци уходит на пенсию — Пина Фантоцци  — Фантоцци берёт реванш — Пина Фантоцци  — В моей комнате
  — Фантоцци в раю — Пина Фантоцци  — Сказка
  — Возвращение Фантоцци — Пина Фантоцци  — Фантоцци 2000: Клонирование — Пина Фантоцци  — Хорошая женщина
  — Сатурн против — Марта  — Письма к Джульетте — одна из «секретарей Джульетты» Награды и номинации 

 Номинации 
  — Премия «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль второго плана Armida Barbisan'' в

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт